Larbert kan syfta på följande platser:

Australien 

 Larbert (ort i Australien), New South Wales, Palerang,

Storbritannien 

 Larbert (ort i Storbritannien), Skottland, Falkirk, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar